Faularan oder Fau Laran steht für:

 Faularan (Bebonuk), ein Stadtteil von Dili im Suco Bebonuk
 Faularan (Seloi Craic), eine Aldeia des Sucos Seloi Craic, Gemeinde Aileu